Kriva, rivière en Macédoine
 Krivá, village en Slovaquie